Кшиштоф Рей — люблінський стольник
 Кшиштоф Рей

Кшиштоф